ku – nazwa litery Q
 kU (ang. kilo enzyme unit) – kilo jednostka enzymu
 Ku (buddyzm)
 Ku – król chiński (2412 p.n.e.-2343 p.n.e.)
 Ku (białko)
 Ku – oznaczenie wzmocnienia napięciowego
 Kū (mitologia hawajska)